„Mandarin“ е търговската марка на верига супермаркети в България.

История 
Веригата е основана от Мартин Несторов. Първият супермаркет „Mandarin“ е отворен във Варна през 2009 г. До 2013 г. са отворени още 9, като стават общо 10 магазина в София и Варна.

Белгийската фирма „Груп Делез“ - собственик на Супермаркети „Пикадили“, закупува 8 от магазините на Mandarin, които ще продължат работа под името „Пикадили“.

Външни препратки 
 Официален сайт

Източници 

Предприятия за търговия на дребно в България
Компании във Варна
Основани в България през 2009 година